Archetyp (von ) steht für:

 ein idealtypischer Vertreter einer Idee, Archetyp (Philosophie)
 ein psychologisches Vorstellungs- und Handlungsmuster, siehe Archetyp (Psychologie)
 die ursprünglichste, mit Hilfe der stemmatologischen Methode rekonstruierbare Textstufe, Archetyp (Editionswissenschaft)
 in der Systemtheorie die Struktur von Verhaltensmustern, siehe Systemarchetyp
 eine mit feststehenden Merkmalen verbundene literarische Figur, siehe Typus (Literatur)

Siehe auch: